Chili:
 Santo Domingo (Chili), een gemeente in de provincie San Antonio

Colombia:
 Santo Domingo (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia

Costa Rica:
 Santo Domingo (kanton), een kanton van de provincie Heredia
 Santo Domingo (Santo Domingo), een deelgemeente in het kanton Santo Domingo in de provincie Heredia
 Santo Domingo (Santa Bárbara), een deelgemeente in het kanton Santa Bárbara in de provincie Heredia

Dominicaanse Republiek:
Santo Domingo de Guzmán, de hoofdstad van het land
Santo Domingo (provincie), een provincie

Ecuador:
 Santo Domingo de Los Colorados, een stad in de provincie Santo Domingo de los Tsáchilas
 Santo Domingo de los Tsáchilas, een provincie

El Salvador:
 Santo Domingo (San Vicente), een gemeente in het departement San Vicente
 Santo Domingo (Sonsonate), een gemeente in het departement Sonsonate

Filipijnen:
 Santo Domingo (Albay), een gemeente in de provincie Albay
 Santo Domingo (Ilocos Sur), een gemeente in de provincie Ilocos Sur
 Santo Domingo (Nueva Ecija), een gemeente in de provincie Nueva Ecija

Mexico:
 Santo Domingo Tehuantepec, een stad in de deelstaat Oaxaca

Nicaragua
 Santo Domingo (Nicaragua), een gemeente in het departement Chontales

Spanje:
 Santo Domingo (metrostation) van de metro van Madrid
 Santa Domingo (Spanje), een gemeente in de provincie Toledo
 Santo Domingo de la Calzada (gemeente), een gemeente in de provincie La Rioja
 Santo Domingo de la Calzada (comarca), een comarca in de provincie La Rioja

Verenigde Staten:
 Santo Domingo (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico
 Santo Domingo Pueblo, een plaats in de staat New Mexico

Overige:
 Santo Domingo (BZN), een hit van BZN uit 1996